Глостершир () , ранее известный как Аэропорт Ставертон () — аэропорт, расположен в городе Ставертон, Глостершир, Англия, между городами Глостер и Челтенхем, рядом с шоссе M5. Это крупнейший аэродром общей авиации в Глостершире.  Аэропорт находится в 6 км от центра города. Почтовый адрес: Gloucestershire Airport Limited, Staverton, Cheltenham, Gloucestershire GL51 6SR, UK Аэропорт обслуживает частные чартерные рейсы, главным образом на Джерси и Гернси, а авиакомпания Manx2 также осуществляет регулярные рейсы из аэропорта.

Услуги и инфраструктура 
Большая часть рейсов в и из аэропорта — с деловыми целями, однако есть также большая программа внутренних рейсов, региональных рейсов, и обучения пилотов. Чтобы пройти регистрацию на рейс в аэропорту, понадобятся билет и паспорт. Если пассажир купил электронный билет, для регистрации и посадки в самолет ему будет нужен только паспорт.)

В аэропорту находится ряд лётных школ, в том числе специализированные для обучения пилотов самолёта и вертолёта.

Карты аэропорта можно найти на Manx2 Destinations, а также на  GloucestershireAirport.co.uk
В аэропорту находится магазин для пилотов The Aviator, ресторан и бар.

Manx2 использует в рекламе название «Аэропорт Глостер (M5)» ().

Авиакомпании 
 Manx2 (Белфаст-Сили, Остров Мэн, Джерси)

статистика

Планы развития 
Планируется расширение аэропорта Глостершир, в частности планируется увеличение взлётно-посадочной полосы. Эти планы воспринимаются неоднозначно среди местных жителей и властями. Главным аргументом протестующих против расширения аэропорта является увеличение концентрации СО2.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Аэропорты Англии
Глостершир